Сезон 2013 Главной Лиги бейсбола стартовал 31 марта 2013 года игрой между «Техас Рейнджерс» и «Хьюстон Астрос». Впервые в истории MLB в Американской и Национальной лигах будут выступать по 15 команд. Это связано с переводом «Хьюстон Астрос» в Западный дивизион Американской лиги.

Матч Звёзд Лиги состоялся 16 июля на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, домашней арене «Нью-Йорк Метс». В матче победу одержала Американской лиги, таким образом, команда, представляющая Американскую лигу в Мировой серии, получила преимущество своего поля в розыгрыше.

Регулярный сезон

Плей-офф

События и достижения

Бэттеры 
 Брайс Харпер (Вашингтон Нэшионалс)
 Выбив два хоум-рана в стартовой игре сезона против «Майами Марлинс», стал самым молодым игроком в истории Лиги, добившимся такого достижения.
 Ясиль Пуиг (Лос-Анджелес Доджерс)
 Стал вторым игроком в современной истории МЛБ, выбившим четыре хоум-рана в своих первых пяти играх.
 Стал первым игроком, выигравшим награду Игрок месяца в своём первом месяце в МЛБ.

Питчеры 
 Техас Рейнджерс
 Первая команда с 1900 года, не пропустившая ни одного очка и сделавшая не менее 15 страйкаутов в нескольких играх подряд (2 и 3 апреля против Хьюстон Астрос).
 Вашингтон Нэшионалс
 Тринадцатая команда с 1900 года, стартовавшая в сезоне с двух «сухих» побед (1 и 3 апреля против Майами Марлинс).

Разное 
 Хьюстон Астрос
 Первая команда в истории MLB, бэттеры которой получали не менее 13 страйкаутов в четырёх играх подряд по ходу одного сезона.

Статистика

Американская Лига

Отбивающие

Подающие

Национальная Лига

Отбивающие

Подающие 

 Данные приведены по результатам регулярного чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт MLB 

 
Сезоны МЛБ
Спорт в Северной Америке в 2013 году